Skarðatindur kan syfta på följande platser:

Island 

 Skarðatindur (bergstopp i Island, lat 64,39, long -15,05), Austurland, 
 Skarðatindur (bergstopp i Island, lat 64,09, long -16,84), Austurland, 

Robotskapade Islandförgreningar